Uhry bezeichnet:

 Alfred Uhry, US-amerikanischer Schriftsteller
 Uhry (Königslutter), Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm in Niedersachsen
 Ortsteil der Stadt Přibyslav in Tschechien
 Uhry (Ukraine) (ukrainisch Угри), Dorf in der Westukraine

Siehe auch: 
 Ury